Смолево () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Якоруда. Находится примерно в 8 км к востоку от центра города Якоруда и примерно в 55 км к востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 552 человека.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области